Kinokawa se poate referi la:

 Kinokawa, un râu din Japonia.
 Municipiul Kinokawa, o localitate din Japonia.